Andra slaget vid Kosovo Polje var ett slag som utkämpades på Kosovo Polje den 17 till 20 oktober 1448 mellan en armé av ungrare, valaker, albaner och serber, anförda av János Hunyadi, och osmanerna, anförda av sultan Murad II. Osmanerna gick segrande ur striden.

Källor

Fotnoter

1448
Kosovo Polje 02
Kosovo Polje 02
Kosovo Polje 02
Kosovo Polje 02
Kosovo Polje 02
Ungern under 1400-talet
Slag i Kosovo